Lant steht für:

 Lant (Utah), eine Gemeinde im Utah County im US-Bundesstaat Utah
 Lant (Fluss), ein Fluss im Distrikt Balangir im indischen Bundesstaat Odisha

Lant ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad Lant (Pseudonym Cronos; * 1963), englischer Sänger und Bassist

Siehe auch:
 Land
 Landt